Het Nederlands kampioenschap dammen 2012 werd van woensdag 4 t/m zaterdag 14 april 2012 {met 2 rondes op 7 en 9 april) door 14 deelnemers in Heerhugowaard gespeeld. 
Nederlands kampioen werd (voor de 1e keer) Roel Boomstra met 18 punten uit 13 partijen, op 2 punten gevolgd door Alexander Baljakin en Pim Meurs.

Kwalificatie
De nummers 1 t/m 3 van het NK 2011 hadden op dat toernooi het recht verworven om deel te nemen. 
Daar werden de nummer 4 (Ron Heusdens) en Richard Mooser (via een sponsorplaats) aan toegevoegd omdat de finale (eenmalig) was uitgebreid van 12 tot 14 deelnemers. 
De 9 overige deelnemers hadden zich geplaatst door op plaats 1, 2 of 3 in 1 van de 3 halve finales te eindigen. 
In elk van die halve finales speelden 24 spelers 8 partijen volgens het Zwitsers systeem.

Scoretabel

Externe links
 Officiële site van de organisatie (gearchiveerd)
 Scoretabel op Toernooibase
 Halve finale groep A in Emmeloord
 Halve finale groep B in Huissen / Tilburg
 Halve finale groep C in Amstelveen

Dammen in 2012
Nederlands kampioenschap dammen
Dammen
Dammen